Ходин:
 Ходин, Анатолий Анатольевич (род. 1974) — казахстанский футбольный судья.
 Ходин, Андрей Васильевич (1847—1905) — русский офтальмолог, основатель и редактор-издатель журнала «Вестник офтальмологии», действительный статский советник.
 Ходин, Владимир Алексеевич (1922—1989) — советский футболист, футбольный судья.